Killington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Killington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Killington – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland